El Teatre Calderón (Alcoi)
 L'antic Teatre Calderón (Plaça de Sant Agustí Vell), a Barcelona
 L'antic Teatre Calderón (Rambla de Catalunya), a Barcelona
 L'antic Teatre Calderón (Ronda de Sant Antoni), a Barcelona

Teatro Calderón té aquests significats:
 El Teatro Calderón (Madrid)
 El Teatro Calderón de la Barca (Motril), a Granada
 El Teatro Calderón (Valladolid)